Фарго може да се отнася за:

 Фарго – град в САЩ, в Северна Дакота
 Фарго (филм) – филм от 1996 година на Братя Коен
 Фарго (сериал) – телевизионен сериал от 2014 година